Quatre comtés des États-Unis portent le nom de comté de Dodge () :
le comté de Dodge, situé dans l'État de Géorgie ;
le comté de Dodge, situé dans l'État du Minnesota ;
le comté de Dodge, situé dans l'État du Nebraska ;
le comté de Dodge, situé dans l'État du Wisconsin.